Вну́чка:
 Внучка — девочка/женщина по отношению к дедушке и бабушке, дочь сына или дочери, дочь племянника или племянницы.
 Внучка — река в Шуйском районе Ивановской области России, приток Тезы.
 Внучка — река в Олюторском районе Камчатского края России, приток Пахачи (координаты устья: ).

См. также 
 Внучки
 Внук (значения)
 Внуково, Внучково

Примечания